Yoshimatsu kan som auktorsförkortning betyda:

 Shin-Ichi Yoshimatsu
 Sadaaki Yoshimatsu

Robotskapade auktorsförkortningar